DO VSTRECHI е латвийски и руски електронен музикален проект.

Музиката на DO VSTRECHI е записана предимно в експериментални стилове като уич хаус.

История 
Проектът DO VSTRECHI се появява през 2017 г., когато дебютният сингъл Anticyclone е официално издаден от лейбъла OCCULTPIXX.

Не е активен след издаването на първия си сингъл, но през 2020 г. се завръща с новия сингъл Angels, който е включен в редакционния плейлист за електронна музика в „Спотифай“ и е излъчен по естонското радио Raadio Kuku.

2021 г. е най-продуктивната година за DO VSTRECHI: ​​издадени са 8 сингъла и 1 EP, а 2 албума са издадени през 2022 г.

Дискография

Студийни албуми 
 Rabstvo (2022)
 Occult Baby (2022)

Сингли 
 Anticyclone (2017)
 Angels (2020)
 Vandal (2021)
 Occult Baby (2021)
 Damn Crow (2021)
 Occult Baby (Notoobst Remix) (2021)
 Nothing (2021)
 Devote (2021)
 Keep them of this course (2021)
 Lies (2021)
 ɔ ɔ ɔ o c c c (2021)
 Porcelain (2022)
 Ищу Тебя (2022)
 Evol (2022)

Бележки 

Латвийски музикални групи
Руски индъстриъл групи